Volodimir Petrovics Tkacsenko (1957) világ- és Európa-bajnok, olimpiai bronzérmes szovjet-ukrán kosárlabdázó
 Volodimir Valentinovics Tkacsenko (1965) Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes szovjet-ukrán úszó